Константи́нос (Ко́стас) Слу́кас, род. 15 января 1990 года, Салоники, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера 
Слукас дебютировал на профессиональном уровне в Чемпионате Греции за «Олимпиакос» в сезоне 2008/2009. Он был назван лучшим молодым игроком Чемпионата Греции в 2011 году. В 2010 году был отдан в аренду в «Арис». В 2012 и 2013 годах вместе с «Олимпиакосом» он выиграл Евролигу. В третий раз он выиграл Евролигу в 2017 году в составе «Фенербахче».

Международная карьера 
Как член молодёжной сборной Греции, Слукас завоевал серебро на Чемпионате Европы среди юношей до 18 лет в 2007 году и золото в 2008 году. Он также завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди игроков не старше 19 лет 2009 года и золотую на Чемпионате Европы до 20 лет 2009 года.

Дебютировал в составе основной сборной на Чемпионате Европы 2011.

Достижения

Клубная карьера 
Чемпион Евролиги 2012, 2013, 2017

Обладатель Межконтинентального кубка 2013

Чемпион Греции 2012, 2015, 2022

Обладатель кубка Греции 2010, 2022

Чемпион Турции 2016, 2017, 2018

Обладатель кубка Турции 2016, 2019

Обладатель Суперкубка Турции 2016, 2017

Лучший молодой игрок чемпионата Греции 2011

Участник матча всех звёзд чемпионата Греции 2013

Вошел в символическую сборную чемпионата Греции 2015

Сборная Греции 
Чемпион Европы (до 18 лет) 2008

Чемпион Европы (до 20 лет) 2009

Серебряный призёр чемпионата Европы (до 18 лет) 2007

Серебряный призёр чемпионата Европы (до 20 лет) 2010

Серебряный призёр чемпионата мира (до 19 лет) 2009

Вошёл в символическую сборную ЧЕ (до 18 лет) 2008

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Евробаскет
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки сборной Греции по баскетболу